Институт истории материальной культуры может означать:
 Название современного Института археологии до 1957 года.
 Институт истории материальной культуры в Санкт-Петербурге, созданный в 1991 году на базе Ленинградского отделения Института археологии РАН.